Rhizopogon is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Rhizopogonaceae. De typesoort is Rhizopogon luteolus.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 224 soorten (peildatum december 2022):

Rhizopogonaceae
Schimmelgeslacht